Mahadevsthan (Baitadi)
 Mahadevsthan (Dhading)
 Mahadevsthan (Doti)
 Mahadevsthan (Sindhuli)

Zobacz też